Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 57001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 23 września 2000 do 4 października 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

57001-57100

57101-57200

57201-57300

57301-57400

57401-57500

57501-57600

57601-57700

57701-57800

57801-57900

57901-58000

Przypisy 

Lista planetoid 057001-058000